Baaij ist der Familienname folgender Personen:

 Everardus Antonius M. Baaij (1921–2012), niederländischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Aliwal
 Henri Baaij (1900–1943), niederländischer Fußballspieler